Mistrzostwa odbyły się w duńskim mieście Nykøbing Falster, w dniach 22 - 24 kwietnia 1967 roku.

Tabela medalowa

Wyniki

Styl klasyczny

Bibliografia 
 

Mistrzostwa nordyckie w zapasach
1967 w zapasach
1967 w Danii
Sport w Danii
Nykøbing Falster